Spojení C2 nebo C-2 může mít různé významy:

 Citroën C2
 Grumman C-2 Greyhound – americké námořní nákladní letadlo
 Kawasaki C-2 – japonské vojenské nákladní letadlo
 C2 – dvojčetná rotační symetrie
 C2 – dvouatomový uhlík
 c2 – pole šachovnice